Motu hace referencia a varios artículos:

Lugares 
En las lenguas polinesias, motu significa "islote". Hay innumerables motus repartidos por todo el Pacífico:
Motu (Niue), área tribal histórica de Niue.
Motu Nao, islote de las Islas Marquesas.
Motu Nui, cerca de Isla de Pascua.
Motu Oa, Islas Marquesas.
Motu One
Motu Paahi, Polinesia Francesa.
Río Motu, Nueva Zelanda.

Además
Idioma motu, una lengua de Papúa Nueva Guinea.
Motu proprio, un tipo de documento papal.
MOTU, es una marca de hardware y software de audio profesional. 
Masters del Universo, Universo donde se desatollan las aventuras de He-Man.